

Codici 
 BTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Barter Island LRRS, Barter Island (Alaska), Stati Uniti

Sigle  
British American Tobacco